Альдеануэва-дель-Кодональ ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 21,92 км². Население — 157 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии